Вальден (Walden, Valden) — немецкая фамилия.
 Вальден, Бенгт (род. 1973) — шведский и американский саночник, выступавший с 1988 года за сборную Швеции и с 2007 года по 2011-й за сборную США.
 Вальден, Герварт (наст. имя Георг Левин; 1878—1941) — немецкий писатель, музыкант, художественный критик.
 Вальден, Нелл (1887—1975) — шведская художница и коллекционер искусства.
 Вальден, Павел Борисович (1887—1948) — российский и советский военный деятель, генерал-майор танковых войск.
 Вальден, Павел Иванович (1863—1957) — русский, немецкий химик, академик Петербургской Академии Наук.
 Вальден, Рудольф (1878—1946) — финский военный деятель, генерал.